Can Messeguer (Castellar del Vallès), masia al municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Messeguer (la Roca del Vallès), edifici al municipi de la Roca del Vallès
 Can Messeguer (Sant Feliu de Buixalleu), masia de Sant Feliu de Buixalleu (Selva) 
 Can Messeguer (Sant Feliu de Llobregat), masia al municipi de Sant Feliu de Llobregat